Le prix  et  Louis-Marin, de la fondation du même nom, est un ancien prix triennal de littérature, créé en 1976 par l'Académie française et .

Louis Marin, né à Faulx (Meurthe) le  et mort à Paris le , est un professeur d'ethnographie, membre de l’Académie des sciences morales et politiques, et homme politique français, député de Meurthe-et-Moselle de 1905 à 1951.  Le , il a épousé Fernande Hartmann à Paris ().

Lauréats

Notes et références

Liens externes 
 Anciens prix décernés par l'Académie française sur le site de l'Académie française.

Prix littéraire de l'Académie française
Prix littéraire disparu
Distinction fondée en 1976